English Creek ist der Name folgender Fließgewässer

in Kanada:
 English Creek (Saskatchewan River), Zufluss des Saskatchewan River nahe Brockington in der Provinz Saskatchewan
 English Creek (Wolf River), Zufluss des Wolf River im Territorium Yukon

in den Vereinigten Staaten:
 English Creek (Alafia River), Zufluss des Alafia River bei Nichols im Bundesstaat Florida
 English Creek (Des Moines River), Nebenfluss des Des Moines River bei Harvey im Bundesstaat Iowa
 English Creek (Great Egg Harbor River), Zufluss des Great Egg Harbor River bei Somers Point im Bundesstaat New Jersey
 English Creek, kurzer Zufluss des Little Chilatchee Creek bei Safford im Bundesstaat Alabama
 English Creek, kurzer Zufluss des North Fork Elk Creek im Routt National Forest, Bundesstaat Colorado
 English Creek, kurzer Zufluss des North Toe River in Spruce Pine, Bundesstaat North Carolina
 English Creek (Pigeon River), Nebenfluss des Pigeon River bei Newport im Bundesstaat Tennessee
 English Creek, kurzer Zufluss des Poor Fork Cumberland River bei Rosspoint im Bundesstaat Kentucky
 English Creek (Skunk River), Zufluss des Skunk River nahe Searsboro im Bundesstaat Iowa
 English Creek (Spring River), Nebenfluss des Spring River südlich von Mammoth Spring in den Bundesstaaten Arkansas und Missouri
 English Creek, kurzer Zufluss des Squaw Creek bei Crawford im Bundesstaat Nebraska
 English Creek, kurzer Zufluss des Sweaney Creek nördlich von Vacaville im Bundesstaat Kalifornien
 English Creek (Turkey Creek), Zufluss des Turkey Creek bei Savannah im Bundesstaat Tennessee

English Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 English Creek (New Jersey), im Atlantic County
 English Creek (Tennessee), im Cocke County

Siehe auch:
 English River